Hindenberg – frazione della città di Lübbenau/Spreewald (Brandeburgo)
 Hindenberg – frazione della città di Lindow (Mark) (Brandeburgo)